Красный Куст — название населённых пунктов в России:

 Красный Куст — посёлок в Судогодском районе Владимирской области.
 Красный Куст — посёлок в Елецком районе Липецкой области.
 Красный Куст — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Красный Куст — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области.
 Красный Куст — посёлок в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Красный Куст — посёлок в Токарёвском районе Тамбовской области, упразднён в 2004 г.